Tělovýchovná jednota Juřinka je moravský fotbalový klub z valašskomeziříčské místní části Juřinka, který byl založen v roce 1965. Od sezóny 2002/03 hrál I. A třídu Zlínského kraje, v sezoně 2016/17 v ní zvítězil a postoupil do Přeboru Zlínského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Juřinka.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámka:
 Od sezony 2014/15 se ve Zlínském kraji hraje tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Juřinka
Juřinka
Sportovní kluby ve Valašském Meziříčí
Fotbal ve Valašském Meziříčí